OTP — аббревиатура. Может означать:

 Open Telecom Platform — программный каркас (фреймворк), содержащий набор библиотек и шаблонов проектирования для построения масштабируемых распределённых приложений на языке программирования Erlang.
 One-Time Pad — одноразовый блокнот, тип потокового шифра
 One Time Password — одноразовый пароль
 OTP Bank — венгерский банк

 One True Pairing -единственная правильная пара